Indiano hace referencia a varios artículos:

Historia
Relativo a las Indias.
Indiano (el emigrante español retornado de América).
Indianería o Fábricas de indianas, estampado de algodón o lino producido para la exportación a América en las denominadas "fábricas de indianas" (Barcelona, siglo XVIII y comienzos del XIX).
Derecho indiano, rigió en las Indias Occidentales durante el período de dominación de la Corona Española.

Patrimonio
Casas de indianos, tipología de edificaciones:
Casona del Indiano (Llanteno, Álava)
Casa del Indiano (Córdoba)
Monumento al Indiano
Los Indianos, fiesta relacionada con la tradición indiana.

Nota
No debe confundirse con indio o con hindú (términos ambiguos a su vez, que pueden referirse a lo relativo a los indígenas de América o a lo relativo al Hinduismo -una religión-, al Indostán -un área geográfica- o a la India -un Estado-).

Personas y personajes de ficción
Enrique Díaz Indiano, actor mexicano.
Indiana Jones, personaje de ficción.

Además
Palma indiana o cocotero, uno de los nombres vulgares de la planta Cocos nucifera.
 Indiana (álbum de Jon McLaughlin)

Referencias